Paterna steht für:

 Paterna, eine spanische Gemeinde in der Provinz Valencia
 Paterna de Rivera, eine spanische Gemeinde in der Provinz Cádiz

Paterna ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Paterna (1897–1982), deutscher Historiker
 Peter Paterna (1937–2018), deutscher Politiker (SPD), MdB